L'équipe cycliste Euskaltel-Euskadi est une équipe de cyclisme sur route professionnelle espagnole. Créée en 2008 comme club amateur, elle court depuis 2020 avec une licence UCI ProTeam (deuxième division du cyclisme sur route masculin). Cela lui permet de participer aux courses du circuit UCI World Tour lorsqu'elle est invitée.

La formation appartient à la Fundación Euskadi qui promeut le cyclisme dans le Pays basque et qui est présidée par le cycliste espagnol Mikel Landa. 

Elle ne doit pas être confondue avec l'équipe Euskaltel-Euskadi qui a existé de 1994 à 2013, ni avec l'équipe continentale Euskadi active entre 2005 et 2014.

Histoire de l'équipe 
L'équipe est créée en 2008 sous le nom de Naturgas Energia, avant de devenir Euskadi puis Fundacion-Orbea.

En 2019, la saison de l'équipe Euskadi est marquée par la révélation du Colombien Sergio Higuita, notamment lauréat d'une étape du Tour de l'Alentejo. Celui-ci rejoint l'équipe World Tour EF Pro Cycling au mois de mai. 

En , il est annoncé que la société espagnole de télécommunications Euskaltel deviendra le sponsor titre de l'équipe pendant quatre ans, à partir du Tour du Pays Basque, prévu du 6 au . La course est cependant annulée en raison de la pandémie de Covid-19. La société avait parrainé la précédente équipe Euskaltel-Euskadi entre 1998 et 2013, avant la dissolution de l'équipe. Mikel Landa, coureur de Bahrain-McLaren et président de la Fundación Euskadi déclare lors de la présentation : « L'objectif est de continuer sur la voie de la croissance, et le soutien d'Euskaltel va être un énorme coup de pouce. Nous voulons remettre l'équipe là où elle doit être. La collaboration avec Euskaltel, ainsi que le passage à la catégorie UCI ProTeam, est un pas dans cette direction. ».

Principales victoires 
 Tour de Murcie : 2021 (Antonio Jesús Soto)

Résultats sur les grands tours 
 Tour d'Espagne
 2 participations (2021 et 2022)
 0 victoire d'étape
 Meilleur classement :  pour Luis Ángel Maté en 2021
 0 classement annexe

Classements UCI 
L'équipe participe aux épreuves des circuits continentaux et en particulier de l'UCI Europe Tour. Les tableaux ci-dessous présentent les classements de l'équipe sur les différents circuits, ainsi que son meilleur coureur au classement individuel.

UCI Europe Tour

L'équipe est également classée au Classement mondial UCI qui prend en compte toutes les épreuves UCI et concerne toutes les équipes UCI.

Euskaltel-Euskadi en 2022 

|-
| Antonio Angulo || 18/02/1992 ||  || Euskaltel-Euskadi
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Mikel Aristi || 28/05/1993 ||  || Euskaltel-Euskadi
|-
| Xabier Mikel Azparren || 25/02/1999 ||  || Euskaltel-Euskadi
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Ibai Azurmendi || 11/06/1996 ||  || Euskaltel-Euskadi
|-
| Iker Ballarin || 04/05/1997 ||  || Euskaltel-Euskadi
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Mikel Bizkarra || 21/08/1989 ||  || Euskaltel-Euskadi
|-
| Joan Bou || 16/01/1997 ||  || Euskaltel-Euskadi
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Carlos Canal || 28/06/2001 ||  || Burgos-BH
|-
| Unai Cuadrado || 26/09/1997 ||  || Euskaltel-Euskadi
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Asier Etxeberria || 19/07/1998 ||  || Euskaltel-Euskadi (stagiaire)
|-
| Peio Goikoetxea || 14/02/1992 ||  || Euskaltel-Euskadi
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Unai Iribar || 12/06/1999 ||  || Euskaltel-Euskadi (stagiaire)
|-
| Julen Irizar || 26/03/1995 ||  || Euskaltel-Euskadi
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Xabier Isasa || 24/08/2001 ||  || Néo-professionnel (Laboral Kutxa)
|-
| Mikel Iturria || 16/03/1992 ||  || Euskaltel-Euskadi
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Txomin Juaristi || 20/07/1995 ||  || Euskaltel-Euskadi
|-
| Juan José Lobato || 30/12/1988 ||  || Euskaltel-Euskadi
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Gotzon Martín || 15/02/1996 ||  || Euskaltel-Euskadi
|-
| Luis Ángel Maté || 23/03/1984 ||  || Euskaltel-Euskadi
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Antonio Jesús Soto || 24/12/1994 ||  || Euskaltel-Euskadi

Saisons précédentes 

Effectif

Victoires 
Pas de victoire UCI.

Effectif

|-
| Mikel Alonso || 23/09/1996 ||  || Fundación Euskadi
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Jokin Aranburu || 14/02/1997 ||  || Néo-professionnel (AMPO)
|-
| Ibai Azurmendi || 11/06/1996 ||  || Fundación Euskadi
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Unai Cuadrado || 26/09/1997 ||  || Néo-professionnel (AMPO)
|-
| Peio Goikoetxea || 14/02/1992 ||  || Fundación Euskadi
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Sergio Higuita || 01/08/1997 ||  || Manzana Postobón Team
|-
| Txomin Juaristi || 20/07/1995 ||  || Fundación Euskadi
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Diego López || 09/12/1997 ||  || Fundación Euskadi
|-
| Gotzon Martín || 15/02/1996 ||  || Fundación Euskadi
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Antonio Jesús Soto || 24/12/1994 ||  || Néo-professionnel (Lizarte)
|-
| Dzmitry Zhyhunou || 10/07/1996 ||  || Néo-professionnel (Lizarte)

Victoires 

|-
|23/03/2019 ||  du Tour de l'Alentejo ||  || 2.2 || Sergio Higuita
|}

Effectif

|-bgcolor="#EFEFEF"
| Mikel Alonso || 23/09/1996 ||  || Fundación Euskadi
|-
|Antonio Angulo || 18/02/1992 ||  || Efapel
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Jokin Aranburu || 14/02/1997 ||  || Fundación Euskadi
|-
| Mikel Aristi || 28/05/1993 ||  || Euskadi Basque Country-Murias 
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Ibai Azurmendi || 11/06/1996 ||  || Fundación Euskadi
|-
| Iker Ballarin || 03/05/1997 ||  || Fundación Euskadi (stagiaire)
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Mikel Bizkarra || 21/08/1989 ||  || Euskadi Basque Country-Murias
|-
| Joan Bou || 16/01/1997 ||  || Nippo-Vini Fantini-Faizanè
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Garikoitz Bravo || 31/07/1989 ||  || Euskadi Basque Country-Murias
|-
| Unai Cuadrado || 26/09/1997 ||  || Fundación Euskadi
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Rubén Fernández || 01/03/1991 ||  || Movistar Team
|-
| Peio Goikoetxea || 14/02/1992 ||  || Fundación Euskadi
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Julen Irizar || 26/03/1995 ||  || Euskadi Basque Country-Murias
|-
| Mikel Iturria || 16/03/1992 ||  || Euskadi Basque Country-Murias
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Txomin Juaristi || 20/07/1995 ||  || Fundación Euskadi
|-
| Juan José Lobato || 30/12/1988 ||  || Nippo-Vini Fantini-Faizanè
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Diego López || 09/12/1997 ||  || Fundación Euskadi
|-
| Gotzon Martín || 15/02/1996 ||  || Fundación Euskadi
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Antonio Jesús Soto || 24/12/1994 ||  || Fundación Euskadi
|-
| Dzmitry Zhyhunou || 10/07/1996 ||  || Fundación Euskadi

Victoires 
Pas de victoire UCI.

Effectif

|-
| Mikel Alonso || 23/09/1996 ||  || Euskaltel-Euskadi
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Antonio Angulo || 18/08/1992 ||  || Euskaltel-Euskadi
|-
| Jokin Aranburu || 14/02/1997 ||  || Euskaltel-Euskadi
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Mikel Aristi || 28/05/1993 ||  || Euskaltel-Euskadi 
|-
| Xabier Mikel Azparren || 25/02/1999 ||  || Néo-professionnel (Laboral Kutxa)
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Ibai Azurmendi || 11/06/1996 ||  || Euskaltel-Euskadi
|-
| Iker Ballarin || 04/05/1997 ||  || Euskaltel-Euskadi
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Mikel Bizkarra || 21/08/1989 ||  || Euskaltel-Euskadi
|-
| Joan Bou || 16/01/1997 ||  || Euskaltel-Euskadi
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Garikoitz Bravo || 31/07/1989 ||  || Euskaltel-Euskadi
|-
| Unai Cuadrado || 26/09/1997 ||  || Euskaltel-Euskadi
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Peio Goikoetxea || 14/02/1992 ||  || Euskaltel-Euskadi
|-
| Julen Irizar || 26/03/1995 ||  || Euskaltel-Euskadi
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Mikel Iturria || 16/03/1992 ||  || Euskaltel-Euskadi
|-
| Txomin Juaristi || 20/07/1995 ||  || Euskaltel-Euskadi
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Juan José Lobato || 30/12/1988 ||  || Euskaltel-Euskadi
|-
| Gotzon Martín || 15/02/1996 ||  || Euskaltel-Euskadi
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Luis Ángel Maté || 23/03/1984 ||  || Cofidis
|-
| Antonio Jesús Soto || 24/12/1994 ||  || Euskaltel-Euskadi
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Dzmitry Zhyhunou || 10/07/1996 ||  || Euskaltel-Euskadi

Victoires 

|-
|23/05/2021 || Tour de Murcie ||  || 1.1 || Antonio Jesús Soto
|-
|23/06/2021 ||  du Tour de l'Alentejo ||  || 2.2 ||  Juan José Lobato
|}

Notes et références

Liens externes 

 Site officiel

Équipe cycliste en Espagne
UCI ProTeam